Фёнс () — датская фамилия. Известные носители:

 Фёнс, Андерс (род. 1988) — датский футболист. 
 Фёнс, Олаф (1882—1949) — датский и немецкий актёр театра и кино.